Суво́рівська ву́лиця (також Суво́ровська ву́лиця) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Суворівська вулиця — вулиця в місті Феодосія.
 В місті Одеса:
 1-а Суворовська вулиця;
 2-а Суворовська вулиця;
 3-а Суворовська вулиця;
 4-а Суворовська вулиця;
 5-а Суворовська вулиця;
 6-а Суворовська вулиця;
 7-а Суворовська вулиця;
 8-а Суворовська вулиця;
 9-а Суворовська вулиця;
 10-а Суворовська вулиця;
 11-а Суворовська вулиця;
 12-а Суворовська вулиця;
 13-а Суворовська вулиця;
 14-а Суворовська вулиця;
 15-а Суворовська вулиця.

 Суворівська вулиця — колишня назва вулиці Академіка Янгеля в місті Вінниця.
 Суворівська вулиця — колишня назва вулиці Михайла Омеляновича-Павленка в Печерському районі Києва.
Суворівська вулиця — колишня назва Білгородської вулиці в Солом'янському районі Києва.
 Суворівська вулиця — колишня назва вулиці Байди Вишневецького в місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей